Jean-François Mattéi (1941-2014), philosophe français.
 Jean-François Mattei (1943- ), homme politique français.